Гримсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гримсон, Джесси (1873—1954) — британская скрипачка.
 Гримсон, Стю (род. 1965) — канадский хоккеист.
 Гримсон, Сэмюэл Дин (1842—1922) — английский скрипач.